SPNT – Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
 SPNT – Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny